In Polen gibt es derzeit (Stand 2019) 45 staatlich anerkannte Kurorte. Die Verleihung der staatlichen Anerkennung wird vom Gesetz über Kurorte vom 28. Juli 2005 reguliert.

Kurorte 
Kurorte, die den Status wieder verloren haben, sind kursiv dargestellt. In Wieliczka befindet sich im Salzbergwerk Wieliczka ein Sanatorium für Lungenkrankheiten. Der Ort selbst ist jedoch nicht als Kurort anerkannt.

Potentielle Kurorte 
Der Ministerrat hat seit den 1960er Jahren Orten bescheinigt, dass sie potentiell die Voraussetzung für die Anerkennung als Kurort erfüllen könnten. Es werden nur die Orte aufgeführt, die noch nicht die Anerkennung erhalten haben.

Kurorte der Zweiten Polnischen Republik 
Die Liste enthält Kurorte, die während der Zweiten Polnischen Republik staatlich anerkannt wurden, jedoch nach der Westverschiebung Polens 1945 mit den ehemaligen polnischen Ostgebieten an die Sowjetunion fielen.

Kurorte der Weimarer Republik 
Die Liste enthält Kurorte, die während der Weimarer Republik staatlich anerkannt wurden, jedoch nach der Westverschiebung Polens 1945 an die Volksrepublik Polen fielen und in dieser nicht mehr den Status eines staatlich anerkannten Kurorts fortführten.

Siehe auch 
 Liste der Seebäder und Badeorte an der Ostsee in Polen

Weblinks 

Polen, Kurorte
!